

Geografia 
 Nieuwpoort – comune nella provincia fiamminga delle Fiandre Occidentali, Belgio
 Nieuwpoort – cittadina della provincia della Olanda Meridionale, Paesi Bassi

Persone 
 Lars Nieuwpoort – calciatore olandese, difensore
 Sven Nieuwpoort – calciatore olandese, difensore